Reč Inc može značiti više stvari:

 Inkorporaciju, () termin iz poslovnog sveta
 Američki magazin Inc.
 Reč Inč, bez dijakritika

Skraćenice koje se vezuju za INC su:

 Indijski Nacionalni Kongres (-{Indian National Congress}-), glavna politička partija u Indiji
 Irački Nacionalni Kongres (-{Iraqi National Congress}-), iračka grupa koja je protiv Sadama Huseina